Кета́ (Хита) — крупное пресноводное озеро в Красноярском крае, расположенное на плато Путорана.

Температура воды в озере достигает 12—17 градусов у поверхности и 3—4 в придонных слоях. Прозрачность воды высокая — до 11 метров. Западная часть ограничена каменными грядами. С октября по июль вода в озере замерзает.

В озере Кета обитает 15 видов рыб: озёрный голец, озёрная палия, голец Дрягина, сиг, хариус, ряпушка, пелядь, налим, щука, окунь, сибирский подкаменщик, гольян и другие.

В тёплый период на озере организуются рыболовно-сплавные туры.

См. также 
 Список глубочайших озёр России

Примечания

Литература 
 

Бассейн Пясины
Озёра Таймырского Долгано-Ненецкого района
Плато Путорана